Будака има више значења:

 Будака (дистрикт)
 Будака (град)
 Будака (краљица)